Crowtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crowtown (Alabama)
 Crowtown (Kentucky)